Geneviève Dormann, née le 24 septembre 1933 à Paris et morte le 13 février 2015 dans la même ville, est une femme de lettres et journaliste française. 
 Maurice Dormann, né le 20 avril 1881 à Étréchy et décédé le 17 décembre 1947 à Paris, est un homme politique français.

Voir aussi